L'état du Gujarat en Inde est divisé en 33 districts. Lors de sa création en 1960, il en comptait 17. L'état compte par ailleurs 251 tehsils.

Liste des districts

Notes et références

Article connexe 
 Districts de l'Inde

Gujarat